Castle of Henry II of Castile är ett slott i Spanien.   Det ligger i provinsen Provincia de Salamanca och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Castle of Henry II of Castile ligger  meter över havet.

Terrängen runt Castle of Henry II of Castile är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Castle of Henry II of Castile. Runt Castle of Henry II of Castile är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ciudad Rodrigo,  km nordost om Castle of Henry II of Castile. Trakten runt Castle of Henry II of Castile består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Kastilien och Leon